Оманская профессиональная лига Омана 2019/2020 () —
44-й сезон чемпионата Омана по футболу. Сезон начался 14 сентября 2019 года и завершиnся в 2020 году.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Омана на сайте goalzz.com
 Чемпионат Омана на сайте soccerway.com

2019/2020
Оман
2019 год в Омане
2020 год в Омане